Cabaços pode referir-se a: 
Cabaços (Moimenta da Beira) - freguesia no concelho de Moimenta da Beira, Portugal
Cabaços (Ponte de Lima) - freguesia no concelho de Ponte de Lima, Portugal

Desambiguações de topônimos